Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1994 werd op 12 en 13 maart 1994 in het Ruddalens Idrottsplats te Göteborg gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Nederlander Falko Zandstra, die in het Vikingskipet in Hamar wereldkampioen van 1993 was geworden. Johann Olav Koss won zijn derde titel.

Eindklassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1994
Schaatsen in Zweden
 1994
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen